Роккетта-э-Кроче () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта.

Население составляет 524 человека (2008 г.), плотность населения составляет 44 чел./км². Занимает площадь 12 км². Почтовый индекс — 81050. Телефонный код — 0823.

Покровителем коммуны почитается святой Вит, празднование 31 августа и 1 сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.rocchettaecroce.ce.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики